Thomas Baring :
 Thomas Baring (1772-1848), , banquier et homme politique britannique
 Thomas Baring (1799-1873), banquier et homme politique britannique
 Thomas Baring (1826-1904), homme politique britannique
 Thomas Baring (1831-1891), banquier et homme politique britannique